Ба́ум () — німецьке прізвище.

Відомі носії 

 Френк Баум
 Отто Баум